Hanka – zdrobnienie imienia 
 Hanka – dopływ Bugu
 „Hanka” – dom studencki w Poznaniu
 Václav Hanka – czeski pisarz i językoznawca